Rough and Ready – album del The Jeff Beck Group
Rough and Ready – film del 1918
Rough and Ready – località della California